Qingpu kan syfta på:
Qingpu, Huai'an
Qingpu, Shanghai

WP:Projekt Kina